Diastase (von griechisch διάστασις diastasis „Spaltung, Auseinanderstehen“) steht für:

 das Auseinanderstehen, zum Beispiel der Beckenknochen oder der geraden Bauchmuskeln, siehe Rektusdiastase
 die Abgrenzung / Aufspaltung / Unterscheidung zweier oder mehrerer philosophischer Prinzipien oder Vorgänge, die gewöhnlich miteinander zu tun haben oder einander zugeordnet sind, zum Beispiel in der dialektischen Theologie die Diastase zwischen Christi Kreuzestod und Auferstehung
 in der Soziologie bezeichnet Diastase eine in zwei einander gegenüberstehende Positionen aufgelöste soziale Beziehung
 die physiologisch maximale Weitung des Herzmuskels als Folge einer Diastole
 das zu den Amylasen zählende, diastatisch wirkende Enzym Diastase